Richard W. Thompson (1809-1900), homme politique américain ;
 Richard Thompson ( baronnet ; 1912-1999), homme politique britannique ;
 Richard Thompson (né en 1949), auteur-compositeur-interprète et guitariste anglais ;
 Richard Thompson (1957-2016), auteur de bande dessinée et illustrateur américain ;
 Richard Thompson (né en 1985), athlète trinidadien.